ZM ist:

 Sambia, Landescode nach ISO 3166
 slowakisches Kfz-Kennzeichen für Okres Zlaté Moravce
 Zusammenfassende Meldung zur Umsatzsteuervoranmeldung
 Mongolei nach dem ICAO-Code
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Neuseeland
 Cityline Hungary (IATA-Code)
 Zugezogen Maskulin, ein Berliner Hip-Hop-Duo

ZM als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Belgien: Kennzeichen für Motorradhändler
 Griechenland: Athen
 Niederlande: Oldtimer-Motorräder (schwarze Schilder mit weißer Schrift)
 Slowakei: Okres Zlaté Moravce

Zm steht für:

 Zettameter, 1021 Meter, eine Trilliarde Meter, eine Trillion Kilometer (SI-Längeneinheit)

zm steht für:

 .zm, die Top-Level-Domain von Sambia
 Zahnärztliche Mitteilungen – eine Zeitschrift für Vertragszahnärzte
 Zeptometer, 10−21 Meter, ein Trilliardstel Meter, ein Trillionstel Millimeter (SI-Längeneinheit)

 
ZM